Пстроконский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Анджей Пстроконский (1936—2022) — польский спортсмен-баскетболист, участник летних Олимпийских игр 1964 и 1968 годов.
 Матей (Мацей) Пстроконский (ок. 1553—1609) — римско-католический и государственный деятель Речи Посполитой.